Savisaar ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Savisaar (1950–2022), estnischer Politiker und ehemaliger Ministerpräsident
 Erki Savisaar (* 1978), estnischer Politiker
 Vilja Savisaar-Toomast (* 1962), estnische Politikerin, MdEP